LHR steht für:
 Flughafen London Heathrow (IATA-Code), größter Flughafen Londons
 Leine-Heide-Radweg, Radfernweg in Niedersachsen
 Powiat Hrubieszowski in der Woiwodschaft Lublin, Polen (Kfz-Kennzeichen)

L&HR steht für:
 Lakeside and Haverthwaite Railway, Museumseisenbahnstrecke in Cumbria, England, ehemals eine Teilstrecke der Furness Railway zu deren aktiver Zeit
 Lehigh and Hudson River Railway, ehemalige US-amerikanische Eisenbahngesellschaft

Abkürzung